David Gitlis (1978-), producteur, réalisateur et musicien français.
 Ivry Gitlis (1922-2020), violoniste israélien.
 John Gitlis (1981-), producteur, réalisateur et arrangeur français.

Patronyme juif